ADPC est un sigle qui peut désigner :
 Assemblées de la Pentecôte du Canada ;
 Association départementale de protection civile.